Suminoe ist der Name:
 Suminoe-ku (Osaka), Stadtbezirk von Osaka
 Suminoe Kōgyō, japanischer Fahrzeugsitzhersteller